De Griekse stad Lebadeia in de Oudheid, nabij het huidige Livadeia 
 De Griekse stad Livadia (Kilkis) in het district Kilkis
 De plaats Livadia (Krim) op de Krim
Het Livadiapaleis nabij deze stad
 De plaats Livadia (kraj Primorje) in de Russische kraj Primorje
 Het huis Boekenrode, voorheen Livadia, aan de Eemnesserweg 94 in Baarn